Hovsjö kan syfta på:

 Hovsjö – en stadsdel i Södertälje
 Hovsjö kyrka – en kyrkobyggnad i stadsdelen Hovsjö i södra Södertälje
 Hovsjö, Dalsland – en insjö i Dalsland

Se även
Hosjö